Pëtr Bystrov – calciatore russo
 Vladimir Bystrov – calciatore russo
 Galina Bystrova – atleta sovietica